Obrona Zbaraża (1649)
 Bitwa pod Zbarażem (1920)